Кокши — топоним в России:

 Кокши — река в республике Алтай, приток Телецкого озера.
 Кокши — кордон на берегу Телецкого озера.
 Кокши — село в Советском районе Алтайского края.
 Кокши — деревня в Лебяжском районе Кировской области.